14582 Conlin – asteroide

Persone
Ed Conlin (1933-2012) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
James Conlin (1881-1917) – calciatore inglese
Jimmy Conlin (1884-1962) – attore statunitense 
Michaela Conlin (1978) – attrice statunitense

Altro
14582 Conlin – asteroide